Single Six steht für folgende Automodelle:
 Nash Single Six, Modell der Marke Nash
 Packard Single Six, Modell der Marke Packard